Brezici est un toponyme qui peut désigner :
Brezici, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Derventa et dans la République serbe de Bosnie ;
Brezici, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Doboj et dans la République serbe de Bosnie ;
Brezici, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Maglaj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.